GR8 peut faire référence à :
 GR 8, une galaxie irrégulière ;
 Mirage GR8, une voiture de course du constructeur britannique Mirage ;
 Sentier de grande randonnée 8 en France.